gromada Pieńsk (1954) (powiat zgorzelecki)
 gromada Pieńsk (1954–1972) (powiat zgorzelecki)